Montreal River ist der Name folgender 

Flüsse:

in Kanada:
 Montreal River (Oberer See, Ontario), Zufluss des Oberen Sees in Ontario
 Montreal River (Ottawa River), Nebenfluss des Ottawa River in Ontario
 Montreal River (Lac la Ronge), Fluss in Saskatchewan

in den Vereinigten Staaten:
 Montreal River (Oberer See, Keweenaw-Halbinsel), Zufluss des Oberen Sees auf der Keweenaw-Halbinsel in Michigan
 Montreal River (Oberer See, Wisconsin), Zufluss des Oberen Sees an der Grenze von Wisconsin und Michigan

Orte:
 Montreal River (Ontario) (auch Montreal River Harbour), Gemeinde im Algoma District, Ontario, Kanada